Збигнев:

 Збигнев — мужское имя, распространённое в Польше.
 Збигнев (1070—1112) — побочный сын польского князя Владислава Германа.
 Збигнев из Бжезья (1360—1425) — польский государственный и военный деятель, маршалок великий коронный, староста краковский, дипломат.